Хёрнинг () - германская фамилия.

Известные носители 
  — шведский бобслеист, чемпион мира в четвёрках (1939).
  (1910—1986) — швейцарский фехтовальщик, участник Олимпийских игр (1948).

См. также